Стросс (Strauss, ) — французька версія німецького прізвища Штраус (Strauss).

 Домінік Стросс-Кан (; *1949) — французький економіст і політик, голова Міжнародного валютного фонду у 2007–2011 роках.
 Леві Стросс (, 1829–1902) — американський промисловець, засновник компанії Levi Strauss & Co., винахідник джинсів.
 Клод Леві-Строс (, 1908–2009) — французький антрополог, етнограф, соціолог і культуролог, засновник і творець школи структуралізму в етнології, дослідник і компаративіст систем спорідненості, міфології і фольклору.

Див. також 
 Штраус (Strauss)
 Чарльз Стросс (, * 1964 р.) — британський письменник-фантаст.
французькі прізвища